И́горь Вита́льевич Синя́к () — бывший ютубер и бьюти-блогер, создатель и владелец сообщества «ВПШ». По состоянию на 2023 год ведёт Telegram-канал в формате личного блога.

Биография и карьера 
Игорь Витальевич Синяк родился 17 сентября в 1992 году (или 1995) в украинском городе Краматорске Донецкой области. Жил в родном городе до 5 лет, пока его родителям не предложили уехать на заработки в Воркуту. Мать Игоря зовут Любовь Ивановна Синяк.

В 2011 году начал карьеру на YouTube. Первой рубрикой на канале была «Вся правда шоу» — в ней Игорь в ироничной манере критиковал и разоблачал блогеров. Ролики выделялись вызывающим поведением и внешним видом самого Синяка. Вместе с каналом было создано сообщество «ВКонтакте» и по тематике было связано с ним же, но в один момент было заблокировано администрацией социальной сети из-за нарушения правил. Было создано новое и позже плавно перекочевало в медиа о русскоязычном YouTube (а ещё позже — в медиа о российских и СНГ-звёздах), а название со временем стало аббревиатурой «ВПШ» (читается как «вэ-пэ-шэ»). Через несколько лет Игорь вместе с семьёй переехал обратно в Украину, где у него случился экзистенциальный кризис из-за отсутствия друзей на новом месте, а также комплексов из-за лишнего веса. Поборов себя, Игорь нашёл в Интернете новых друзей, а также после проблем с лишним весом похудел на 66 килограммов и переехал в Москву. Там окончил школу, поступил на журналиста и сменил тематику канала на бьюти-блог. В 2021 году закончил свою карьеру ютубера и после этого начал заниматься музыкальной деятельностью и вести свой Telegram-канал в формате личного блога.

Личная жизнь 
Имеется информация, согласно которой в 2016—2017 годах Игорь Синяк встречался с девушкой по имени Наина Мельникова. Пара выпускала совместные видео на YouTube, рассказывая о своих отношениях. С другой стороны, различные издания сообщают о гомосексуальности Синяка, однако официального каминг-аута от него не было.

Видеография 
В 2014 году принимал участие в телепрограмме «Прямой эфир», где отрицательно высказывался о взглядах и деятельности Максима «Тесака» Марцинкевича. После эфира Марцинкевич пытался задать вопросы Синяку относительно высказываний, держа его сзади за кофту.

В 2019 году снимался в клипе Егора Крида на песню «Love Is».

В ноябре 2021 года принимал участие в шоу «Полный блэкаут» телеканала «СТС».

Дискография 

Синглы
 2015 — «Гимн Ютуба» (совместно с Ириной Ваймер)
 2015 — «Этим миром правит секс»
 2015 — «Ti Kto Takaya, Bitch?» (при участии Ирины Ваймер)
 2021 — «Двигай»
 2021 — «Cамая гейская песня» (совместно с Андреем Петровым)
 2021 — «Моя любовь мертва»
 2022 — «Малыш»

Награды 
Сообществу «ВПШ»

В 2016 году сообщество удостоилось наград «Лайк за паблик» от «Видфеста» и «Лучший паблик ВКонтакте» от журнала «Oops!», а в 2020 году по итогам года «ВКонтакте» заимело награду «Подкаст года».

Примечания 
Комментарии

Источники